Samuel Poulin (né le  à Blainville dans la province de Québec au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie 

Samuel Poulin est repêché par les Penguins de Pittsburgh au premier tour, en  position lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2019.

Personnel 
Il est le fils de l'ex-joueur de la LNH Patrick Poulin.

Statistiques 

|-
| 2017-2018 || Phoenix de Sherbrooke || LHJMQ ||55 ||16 ||29 ||45 ||42 ||11 ||5 ||1 ||6 ||6
|-
| 2018-2019 || Phoenix de Sherbrooke || LHJMQ ||67 ||29 ||47 ||76 ||46 ||10 ||8 ||6 ||14 ||4
|-
| 2019-2020 || Phoenix de Sherbrooke || LHJMQ || 46 || 32 || 45 || 77 || 47 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Phoenix de Sherbrooke || LHJMQ || 5 || 3 || 3 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ || 19 || 8 || 17 || 25 || 10 || 15 || 11 || 8 || 19 || 12
|-
| 2021-2022 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 72 || 16 || 21 || 37 || 51 || 6 || 3 || 1 || 4 || 6
|-

Au niveau international 

|-
| 2017 || align="left"|Défi mondial des -17 ans ||6 ||0 ||3 ||3 ||0 ||align="left"| place
|- 
| 2018 || align="left"|Hlinka-Gretzky -18 ans ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 ||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde -18 ans ||7 ||1 ||1 ||2 ||2 ||align="left"| place

Références 

Naissance en février 2001
Naissance dans les Laurentides (région administrative)
Joueur québécois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Phœnix de Sherbrooke
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH